Hirschkopf ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Hirschkopf (Karwendel) (1960 m), bei Vomp, im Karwendelgebirge, Bezirk Schwaz, Tirol, Österreich
 Hirschkopf (Schwäbische Alb) (795,5 m), bei Mössingen, in der Schwäbischen Alb, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Bergrutsch am Hirschkopf, Naturschutzgebiet am Hirschkopf (Schwäbische Alb)
 Hirschkopf (Thüringen) (771,8 m), bei Manebach, im Thüringer Wald, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland
 Hirschkopf (Baden) (345,7 m), bei Weinheim, im Odenwald, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland – mit Hirschkopfturm
 Hirschkopf (Vorderhunsrück) (302 m) bei Boppard, am Mittelrhein, im Vorderhunsrück, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Siehe auch:
 Hirschberg